Beauty Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Beauty Hill (Belknap County, New Hampshire)
 Beauty Hill (Strafford County, New Hampshire)
 Beauty Hill (Sullivan County, New Hampshire)